Toto se može odnositi na:
 Antonio Vincenzo Stefano Clemente (Toto), talijanski filmski glumac i scenarist
 Toto (sastav), američki pop-rock sastav
 Toto Indijanci, pleme iz Venezuele
 Toto (karipski jezik), indijanski jezik karipske (Cariban) porodice iz Venezuele.
 Toto (narod), tibetsko pleme iz skupine Dhimal naseljen u Indiji
 Toto (tibetski jezik), jezik plemena Toto u Zapadnom Bengalu.
Toto (indijansko selo), selo Nisenan Indijanaca u Kaliforniji